

Савинське — село, Ульчський район, Хабаровський край
 Савинське — присілок, Шекснинський район, Вологодська область

Савинське — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Бучацькому районі Тернопільської область